Оне́га — город (с 1780) в Архангельской области России. Административный центр Онежского района.

Город областного значения, при этом в рамках Онежского муниципального района образует муниципальное образование Онежское со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в составе последнего.

Этимология 
Город получил своё название по реке Онега, в устье которой он расположен. По наиболее распространённому мнению, название реки восходит к  «большая река»: прасаам. *εno, кильд. jäänn, jān- «большая река»,  «большая река, поток, фарватер»,  «глубокое место, фарватер (в реке)».

География 
Онега расположена на северо-западе Европейской части России в Архангельской области в устье реки Онеги, в 7 км от Онежской губы Белого моря, напротив устья реки Поньги.

Большая часть города располагается на правом берегу реки Онеги (имеющей здесь ширину 800—1100 м), меньшая — на левом (посёлки Поньга и Легашевская запань). Город вытянут на 7 км вдоль реки, кроме отмеченных левобережных посёлков, в нём выделяются посёлки Лесозавод (ОЛДК), Шалга, Горный, Дальний. Часть города с преимущественно частной застройкой к востоку (выше по реке) от современного центра называется Верховьем; она имеет сохранившуюся с дореволюционных времён прямоугольную планировку, состоящую главным образом из трёх параллельных реке проспектов и пересекающих их улиц; именно Верховье является исторической Онегой (вместе с нынешней центральной частью, а также ныне недействующим левобережным лесозаводом в устье Поньги), большинство других частей города возникли или вошли в его состав после 1917 года.

Кий-остров, находящийся в Белом море напротив устья реки Онеги, также включён в город.

Климат 
 Климат умеренный, слабоконтинентальный с частыми вторжениями циклонов и большим количеством осадков; характеризуется умеренно-тёплым летом (с начала мая по начало октября) и умеренно-мягкой (для северных широт) зимой. Это обусловлено приморским положением и влиянием Атлантики.
 Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября и сохраняется до третьей декады апреля. Продолжительность его залегания в Онеге составляет . Средняя высота снежного покрова от  в декабре до  в середине зимы, максимальных значений —  — достигает в марте.
 Среднегодовая температура воздуха: +2,2 °C
 Относительная влажность воздуха: 79 %
 Средняя скорость ветра: 2,4 м/с

История 
Некоторые историки отождествляют с Онегой погост «на мори», упомянутый как один из множества пунктов для сбора урока в уставной грамоте новгородского князя Святослава Ольговича, выданной в 1137 году Софийскому собору об изменении сборов в пользу Новгородской епархии. Однако другие авторы отождествляют данный погост либо с Нёноксой, либо с Уной.

Под 1556 годом упоминаются «На усть Онеги у Пречистенькой волостка Усть-Онежская» и «Тое же деревни угодия за Онегою на усть Поньги реки». До XVII века Усть-Онега входила в состав Турчасовского стана Каргопольского уезда. Статус города (вначале под названием Онег) поселение получило в 1780 году указом Екатерины II, когда Онега стала уездным городом Онежского уезда.

31 июля 1918 года отряд интервентов под командованием полковника Кадберта Джона Мэси Торнхилла захватил Онегу.

По закону Архангельской области 2004 года город областного подчинения Онега был включён в состав Онежского района в качестве муниципального образования (городского поселения) «Онега».

Население 

В 1886 году население составляло 2592 человека (на тот момент — второй по населению, после Архангельска, город Архангельской губернии). Численность населения по Первой всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 года — 2541 человек (1288 мужчин и 1253 женщины).

Экономика 
Онега вместе с Онежским районом приравнена к районам Крайнего Севера, а также входит в состав Арктической зоны Российской Федерации.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» муниципальное образование включено в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением».

Промышленность 
Основу экономики города составляет лесопромышленный комплекс. Градообразующим предприятием является лесопильно-деревообрабатывающий комбинат (ОАО «Онежский ЛДК»), в городе находится также производственно-лесозаготовительное объединение «Онегалес», осуществляющее лесозаготовки в нескольких районах Архангельской области.

Ранее в городе действовал гидролизный завод, производивший из отходов лесопиления этиловый спирт, кормовые дрожжи, фурфурол. В 2016 году на базе бывшего гидролизного завода запущен завод по производству биотоплива (пеллеты) из отходов лесопереработки.

Транспорт 
Морской порт, железнодорожная станция, аэропорт Онега.

Онежский морской порт был открыт в 1781 году. Навигация с мая до начала ноября, предпринимались попытки круглогодичной навигации с использованием ледоколов. Порт расположен в устье Онеги, может принимать суда длиной до 115 метров, с осадкой до 4,5 метра. В связи с мелководностью Онежской губы эксплуатируются подходные каналы и фарватеры протяжённостью 12 миль. Основной перевозимый груз — лес (пиломатериалы, кругляк, щепа).

Город связан построенной в 2000-х годах автодорогой с Северодвинском, по ней действует автобусное сообщение с Северодвинском и Архангельском. Автобусные маршруты связывают Онегу также с рядом населённых пунктов района. Действует 4 внутригородских автобусных маршрута. Между основной и левобережной частями города во время навигации ходит паро́м, зимой создаётся дорога по льду.

В 13 км восточнее города Онеги расположен заброшенный военный аэродром Ватега (длина взлётно-посадочной полосы около 3 км).

Радио 
 70,19 Радио России/Радио Поморье

Памятники природы 
 Сосновая роща 3,0 га  ландшафтный; северная окраина г. Онеги.
 Талицкий ключ 0,3 га  ландшафтный; восточная окраина г. Онеги на правом берегу реки Онеги.

Достопримечательности 

 Амбар середины XIX века (проспект Кирова, 60)
 Бюст дважды Героя Советского Союза А. О. Шабалина
 Лазаревская церковь
 Свято-Троицкий собор
 Братская могила жертв интервенции на Севере 1918—1920 годов.

Топографические карты 
 
 
 P-37-5,6. Онега
 Онега на карте Wikimapia

См. также 
 Список населённых пунктов Онежского района

Примечания

Литература 
 
 Боровой, Владимир Яковлевич. Там, где течёт Онега. — Онега, 1994. — 70 с.
 Васев, Владимир Николаевич. Поонежье: прошлое и настоящее. — Вельск, 2008. — 440 с.
 Калинин, Григорий Дмитриевич. Онега. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1980. — 126 с.: ил. — (Города Архангельской области).
 Киселёв В. В. Поньга (Из истории лесопиления г. Онеги).

Ссылки 
 Официальный сайт Онеги
 Официальный сайт Онежского муниципального района 
 Неофициальный сайт города 
 Неофициальный сайт города 2 
 Газета «Онега»
 Онежский ЛДК 
 Город Онега
 Дерягин Г. Б., Харлин Л. А. Старая Онега. Исторический путеводитель
 Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России: Онежский уезд  и г. Онега.
 Карта города Онеги 

 
Порты Белого моря
Населённые пункты Онежского района
Районные центры Архангельской области
Городские поселения Архангельской области
Муниципальные образования Онежского района